Рутенийтулий — бинарное неорганическое соединение
тулия и рутения
с формулой TmRu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Рутенийтулий образует кристаллы
,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Примечания 

Интерметаллиды тулия
Интерметаллиды рутения
Соединения рутения по алфавиту